Ernst Dehmel (1915-1945) – militare tedesco
 Ida Dehmel (1870-1942) – poetessa tedesca
 Paula Dehmel (1862-1918) – scrittrice tedesca
 Richard Dehmel (1863-1920) – poeta e scrittore tedesco
 Walter Dehmel (1903-1960) – scrittore tedesco
 Willy Dehmel (1909-1971) – scrittore tedesco